

Belgique 
 Rue de l'Avenir à Bruxelles

France 
 Rue de l'Avenir à Paris 
 Rue de l'Avenir (Exposition universelle de 1900), un trottoir roulant

Voir aussi 
 

Avenir